Ерёмино и Еремино — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Еремино — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Ерёмино — деревня в Гомельском районе Гомельской области.

Россия 
Алтайский край
 Ерёмино — село в Троицком районе.

Архангельская область
 Еремино — деревня в Каргопольском районе.
 Еремино — деревня в Шенкурском районе.

Вологодская область
 Еремино — деревня в Бабушкинском районе.
 Еремино — деревня в Шекснинском районе.

Воронежская область
 Ерёмино — хутор в Ольховатском районе.

Забайкальская область
 Ерёмино — село в Читинском районе.

Ивановская область
 Еремино — деревня в Заволжском районе.

Калужская область
 Еремино — деревня в Юхновском районе.

Кемеровская область
 Ерёмино — деревня в Промышленновском районе.

Кировская область
 Еремино — деревня в Кильмезском районе.
 Еремино — деревня в Нолинском районе.

Костромская область
 Еремино — деревня в Вохомском районе.
 Ерёмино — деревня в Шарьинском районе.

Курганская область
 Ерёмино — деревня в Мокроусовском районе.

Курская область
 Еремино — деревня в Курском районе.

Московская область
 Еремино — деревня в городском округе Мытищи.
 Ерёмино — деревня в Одинцовском районе.
 Ерёмино — деревня в Сергиево-Посадском районе, сельское поселение Лозовское.
 Ерёмино — деревня в Сергиево-Посадском районе, сельское поселение Шеметовское.
 Ерёмино — деревня в Щёлковском районе.

Нижегородская область
 Еремино — деревня в городском округе Семёновский.

Новгородская область
 Ерёмино — деревня в Пестовском районе.

Новосибирская область
 Ерёмино — деревня в Кыштовском районе.

Омская область
 Ерёмино — деревня в Кормиловском районе, упразднена в 1990-е годы.
 Ерёмино — деревня в Называевском районе, упразднена в 1990-е годы.

Псковская область
 Еремино — деревня в Бежаницком районе.
 Еремино — деревня в Куньинском районе.
 Еремино — деревня в Палкинском районе.

Саратовская область
 Еремино — посёлок в Пугачёвском районе.

Свердловская область
 Еремино — село в Гаринском городском округе.

Тюменская область
 Еремино — село в Нижнетавдинском районе.

Ярославская область
 Еремино — деревня в Пошехонском районе.
 Еремино — деревня в Ярославском районе.